Annecy – miejscowość we Francji, w departamencie Górna Sabaudia
 Annecy-le-Vieux – miejscowość we Francji, w departamencie Górna Sabaudia
 Annecy – okręg (arrondissement) departamentu Górna Sabaudia, we Francji
 Annecy – jezioro we Francji